Arthoniales är en ordning av svampar. Arthoniales ingår i stammen sporsäcksvampar. 

Ordningens position i det taxonomiska trädet enligt Bisby et. al. syns i följande kladogram. I andra avhandlingar är Arthoniales det enda taxon i klassen Arthoniomycetes.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Arthoniales